Варнавас может означать:

  — село в районе Лимасол на Кипре.
  — село в общине Марафон в Аттике в Греции.
 Павел (Варнавас) (1912—1999) — митрополит Кейптаунский.

См. также 
 Варнава